Donax:
 Donax — род двустворчатых моллюсков из семейства донацид
 Donax — род однодольных растений из семейства марантовых